Zathura — программа-просмотрщик файлов в форматах PDF, DjVu, PostScript и т. д.. Предоставляет минималистичный и простой в использовании интерфейс; управление в основном ориентировано на взаимодействие с клавиатурой (Vim-подобный набор команд), и мышь является лишь дополнительным необязательным инструментом.

Отличается быстротой работы и легковесностью. Разрабатывается и распространяется свободно и открыто с использованием библиотеки girara, основанной на GTK+. Кроссплатформенная программа в пределах Unix-подобных систем (Linux, FreeBSD, OS X).

Описание интерфейса 
Zathura имеет псевдоконсольный интерфейс. На главном экране можно видеть:
 монохромное поле в котором открывается документ,
 строку, содержащую путь к файлу (её можно скрыть комбинацией ),
 командную строку, которая по умолчанию скрыта в обычном режиме и появляется после ввода :. Её также можно вызвать комбинацией .

Для ввода команды необходимо перейти в соответствующий режим с помощью ввода :. Далее можно непосредственно ввести имя команды или пролистать возможные команды клавишей . При пролистывании справа будут описания команд (см. рис.).

Для перехода в полноэкранный режим используется клавиша .

Для просмотра презентаций существует специальный режим, переключение на который осуществляется клавишей .

При обычном чтении можно листать страницы не только друг за другом, но и разворотами. Эта опция переключается клавишей . При этом первуюстраницу можно просматривать как отдельно (располагается в правой колонке), так и на развороте со второй страницей. Переключение

:set first-page-column :1 -- первая страница в левой колонке,

:set first-page-column :2 -- в правой.

Поддерживаемые форматы документов 

Поддерживает различные форматы с помощью плагинов:

Основные элементы управления 
Это неполный список команд (см. man-страницы в командной оболочке).

Везде, где это имеет смысл, перед командой можно ставить число для повторения команды соответствующее число раз. Например:

10  — перейти на 10 страниц вперед,

3  — повернуть 3 раза по часовой стрелке, что эквивалентно одному разу против часовой,

и т. д.

Привязки клавиш

Команды 
(вводимые после :)

Примеры использования команд:

:help

:open /home/username/Documents/document.ps  — открылся документ document.ps

:info

Конфигурационный файл 
Внешний вид и поведение Zathura могут быть изменены в конфигурационном файле zathurarc (~/.config/zathura/zathurarc). Поведение zathura может быть задано с помощью команды set. К примеру, если мы хотим чтобы выделение мышью копировалось в буфер обмена, а не x11 primary selection, в этот файл надо добавить строку set selection-clipboard clipboard. Таким-же образом настраиваются и пользовательские привязки клавиш. Здесь же можно задать параметры girara, от которых зависит внешний вид Zathura.

Примечания 

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 Справочная страница в репозитории справочных страниц Ubuntu

Программы для просмотра PDF
Свободное текстовое программное обеспечение